Болгарка:
 болгаринка — женщина болгарской национальности, или гражданка Болгарии.
 болгарка — разговорное название угловой шлифовальной машины.

Населённые пункты

Болгария 

 Болгарка — село в Силистренской области, входит в общину Силистра.
 Болгарка (национальный парк)

Казахстан 

Болгарка — село в Алгинском районе Актюбинской области.

Украина 

Болгарка — село в Приморском районе Запорожская область.
Болгарка —  село во Врадиевском районе Николаевской области.
Болгарка — село в Раздельнинском районе Одесской области.
Болгарка — до 1946 г. название села Суходол в Березанском районе Николаевской области.